Платон Лукич Цикоридзе (10 мая 1918 — 23 декабря 1994) — участник Великой Отечественной войны, командир миномётной роты 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского фронта, лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 10 мая 1918 года в селе Интабуети ныне Чохатаурского района Грузии в крестьянской семье. Грузин. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Окончил 10 классов.

В Красной армии с 1937 года. В 1939 году окончил Минское военное пехотное училище. На фронте в Великую Отечественную войну с октября 1943 года. Участвует в боях по освобождению города Новороссийска, за что 318-й стрелковой дивизии было присвоено почётное наименование «Новороссийская». 

Участвовал в знаменитом десанте на Эльтиген. С 1 ноября 1943 года дивизия, принимая участие в Керченско-Эльтигенской операции, в составе 18-й армии [[
Северо-Кавказский фронт|Северо-Кавказского фронта]] высаживает десант на Керченском полуострове, в районе Эльтигена - его 1339-й полк с батальоном морской пехоты погружается на суда в Таманском порту, 1337-й полк грузится на пристани Кротково, 1331-й полк с батальоном морской пехоты отправляется с пристани Соляное. Передовые отряды 318-й дивизии зацепились за эльтигенский плацдарм чуть южнее Камыш-Бурунского мыса.

В руках десанта находился плацдарм площадью три на полтора километра с посёлком Эльтиген в центре. Посёлок расположен между двух озёр — Чурбашским на севере и Тобечикским на юге, на одинаковом расстоянии от обоих. С востока примыкает непосредственно к берегу моря, а с запада, севера и юга прикрыт возвышенностью с небольшими одинокими высотами. Десант отражает множественные атаки противника, пытавшегося отбить плацдарм. Лейтенант Платон Цикоридзе в составе десанта высадившегося в районе посёлка Эльтиген (ныне посёлок Героевское в черте города-героя Керчь) в течение шести суток миномётным огнём поддерживал действия стрелковых подразделений по отражению контратак противника и удержанию захваченного рубежа.

В ночь на 18 ноября 1943 года штабная рация приняла Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении личного состава десанта на Эльтиген. Тридцати четырём солдатам и офицерам присвоено звание Героя Советского Союза. В их числе лейтенант Платон Цикоридзе. 
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-вражескими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Цикоридзе Платону Лукичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 
В декабре 1943 года участвовал в освобождении города Керчь, сражался в Крыму. 

Участвуя в освобождении Севастополя умело руководил миномётными подразделениями, как припрорыве вражеской обороны, так и при отражении контратак противника на высоте Горная. Нескольео раз огнём миномётов были разбиты группы немцев, в общей сложности до 100 человек. Подавлено 11 огневых точек противника.
Достоин правительственной награды Ордена Отечественной войны 2-й степени.
Командир 1339 стрекового полка подполковник Оглоблин. 16 мая 1944 года.  Это представление поддержал командир 318-й новороссийской стрелковой дивизии Герой Советского Союза Генерал-майор Гладков В. Ф.. 

В дальнейшем участвовал в Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской, Пражской наступательных операциях. За успешные наступательные боевые действия в Чехословакии награждён медалью «За освобождение Праги»
 
Войну закончил в Чехословакии на реке Морава под городом Оломоуц.
   
24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы в составе сводного полка 4-го Украинского фронта.

После войны продолжал службу в армии. В 1948 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1967 года полковник П. Л. Цикоридзе — в запасе.

Жил в городе Тбилиси. Умер 23 декабря 1994 года. Похоронен в родном селе.

Награды  
 Медаль «Золотая Звезда».
 Орден Ленина (24.03.1945)
 Орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 Орден Отечественной войны II степени (31.05.1944)
 Орден Красной Звезды (21.08.1953)

 медали, в том числе:
 «За боевые заслуги» (24.06.1948).
 «За оборону Кавказа» (1944).
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией» (9 мая 1945).
 «За освобождение Праги» (9.5.1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»»
 «Ветеран труда»
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)

 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале  «Дорога памяти»

Примечания

Литература 
 Герои битвы за Кавказ. Цхинвали, 1975.
 Герои боёв за Крым. Симферополь: Таврия, 1972.
 
 Хатискаци М. А. Один день войны. Тбилиси, 1985, кн. 3.
 Цкитишвили К. В., Чинчилакашвили Т. Г. Герои Советского Союза из Грузии. Тб, 1981.

Ссылки 
 

 
 На сайте Память народа
 На сайте Память народа
 На сайте Память народа
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Похороненные в Чохатаурском районе